— японская фамилия. Известные носители:

 Сугита Гэмпаку (1733—1817) — японский врач.
 Сугита, Томокадзу (род. 1980) — японский сэйю.
 Сугита Тэйити (1851—1929) — японский государственный и общественный деятель.
 Сугита, Хидэо (более известен как Эй-Кью; 1911—1960) — японский фотограф и художник.
 Сугита, Юити (род. 1988) — японский теннисист.
 Сугита - японское имя.